Fratt steht für

 Fratt (Texas), ein Ort im Bexar County im US-Bundesstaat Texas

Fratt  ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Fratt (* 1953), österreichischer Musiker und Kabarettist